Costanzo steht für:

 San Costanzo, italienische Gemeinde in der Provinz Pesaro und Urbino
 Villar San Costanzo, italienische Gemeinde in der Provinz Cuneo

Costanzo oder Di Costanzo ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Costanzo (* 1976), australischer Fußballspieler
 Domenico Costanzo (* 1962), italienischer Filmschaffender
 Franco Costanzo (* 1980), argentinischer Fußball-Torwart
 Costanzo, Gianluigi Di, italienischer Musiker im Bereich der elektronischen Musik, siehe Bochum Welt

 Jack Costanzo (1919–2018), US-amerikanischer Perkussionist
 Marco Di Costanzo (* 1992), italienischer Ruderer
 Maurizio Costanzo (1938–2023), italienischer Journalist, Fernsehmoderator und Autor
 Moreno Costanzo (* 1988), Schweizer Fußballspieler
 Paulo Costanzo (* 1978), kanadischer Schauspieler
 Robert Costanzo (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Saverio Costanzo (* 1975), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Sonny Costanzo (1932–1993), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Costanza
 Constanzo